Miguel Romero puede referirse a:

 Miguel Antonio Romero (1934-2017), futbolista argentino;
 Miguel Romero Baeza (1945-2014), activista español;
 Miguel Romero Carmona (1861-1916), poeta español;
 Miguel Ángel Romero Duarte (1975-), futbolista argentino;
 Miguel Romero Estéfani (1729-1794), ingeniero militar español;
 Miguel Romero Esteo (1930-), dramaturgo español;
 Miguel Romero Pérez (1941-), general español;
 Miguel Romero Lugo (1970-), abogado y político puertorriqueño.